krzywa – pojęcie matematyczne

 W Polsce
 Krzywa – część miasta Bielsko-Biała
 Krzywa – część miasta Czechowice-Dziedzice
 Krzywa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów
 Krzywa – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański
 Krzywa – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa
 Krzywa – część wsi Domaradz w woj. podkarpackim, w pow. Brzozowskim, w gminie Domaradz
 Krzywa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Krzywa – część wsi Błędowa Tyczyńska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Krzywa – część wsi Wola Rafałowska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Krzywa – część wsi Dobrzyniewo Kościelne w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie  Dobrzyniewo Duże
 Krzywa – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski
 Krzywa – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jasionówka
 Krzywa – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Suchowola
 Krzywa – część wsi Mazańcowice w woj. Śląskim, w Pow bielskim, w gminie Jasienica
 Krzywa – dawna gromada w powiecie rzeszowskim
 Krzywa – dawna gromada w powiecie złotoryjskim
 Krzywa – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954 w woj. wrocławskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Krzywa (Крива) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim

Rzeka w Polsce 
 Krzywa – rzeka w woj. zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Krzywa Góra
 Krzywa Wieś
 Krzywe